Антоненко Віктор Олександрович — український військовик і політик
 Антоненко Віктор Олексійович — український військовик